Een cyclus (of kringloop) is een zichzelf herhalend proces of een afzonderlijke periode in een proces.

Voorbeelden van cyclussen

Astronomie 
 Dag en nacht
 Saros-cyclus
 Zonne- en maancyclus: zie kalender en Maan
 Zonnevlekkencyclus

Biologie 
 Biologische klok
 Bioritme
 Calvincyclus
 Celcyclus
 Circadiaan ritme
 Citroenzuurcyclus
 Darm-leverkringloop (enterohepatische kringloop)
 Generatiewisseling met digenetische, monogenetische en trigenetische
 Koolstofcyclus of -kringloop
 Levenscyclus
 Menstruatiecyclus
 Mozaïekcyclusconcept
 Stikstofcyclus of -kringloop

Biosfeer en geografie 
 Getijdebeweging
 Hydrologische cyclus, Regencyclus of waterkringloop
 Koolstofkringloop

Economie 
 Conjunctuur/Hoog- en laagconjunctuur (economische cyclus):
 Seizoensschommeling
 Kitchin-cyclus (3 à 5 jaar)
 Juglar-cyclus (7 à 11 jaar)
 Kuznets-cyclus (15 à 25 jaar)
 Kondratieffgolf (45 à 60 jaar)
 Scheepvaartcyclus
 Varkenscyclus

Fysica 
 Koolstof-stikstofcyclus
 Kringproces
 Proton-protoncyclus

Informatica 
 Von Neumann-cyclus

Literatuur 
 Gedichtencyclus
 Pedubastis-cyclus

Muziek 
 Cyclische composities
 Liederencyclus
 Pianocyclus

Religie en cultuur 
 Cyclustheorie
 Kalenderkringloop
 Paascyclus

Formele wetenschap
Tijd